Буланкин — фамилия; имеет женскую форму Буланкина.
 Буланкин, Виктор Сергеевич (род. 1935) — заслуженный военный лётчик СССР, генерал-полковник авиации.
 Буланкин, Иван Николаевич (1901—1960) — советский биохимик.
 Буланкин, Игорь Алексеевич (1958 — ?) — советский футболист. Примечания